Семёнкино и Семенкино — топонимы в России:
 Семёнкино — село в Аургазинском районе Башкортостана;
 Семёнкино — деревня в Калтасинском районе Башкортостана;
 Семёнкино — деревня в Мошенском районе Новгородской области;
 Семенкино — деревня в Бежаницком районе Псковской области;
 Семенкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Жадрицкая волость;
 Семенкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Стехновская волость.